Stopplaats Kerkweg (Noord-Holland), in de gemeente Amstelveen in Noord-Holland.
 Stopplaats Giessen-Nieuwkerk, in de gemeente Molenlanden in Zuid-Holland, heette tot 1893 Stopplaats Kerkweg